Guillermina hace referencia a varios artículos:

Personas
Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo
Guillermina Bravo, bailarina de ballet mexicana.
Guillermina Bravo Montaño, educadora y política colombiana.
Guillermina Carolina de Dinamarca
Guillermina Cuevas Peña, escritora mexicana.
Guillermina Ernestina de Dinamarca
Guillermina Green, actriz mexicana.
Guillermina Jiménez Chabolla, «Flor Silvestre», cantante y actriz mexicana.
Guillermina Motta, cantautora.
Guillermina Quiroga, bailarina, milonguera y coreógrafa de tango argentina.
Guillermina Rojas y Orgis, maestra, anarquista, feminista y periodista española.
Guillermina de Baden
Guillermina de Hesse-Darmstadt
Guillermina de Hesse-Kassel
Guillermina de Prusia
Guillermina de Prusia (1774-1837)
Guillermina de los Países Bajos
Guillermina Valdés

Además
Villa Guillermina, comuna ubicada en el Noreste de la provincia de Santa Fe, Argentina
Guillermina (banda)